Almodis van La Marche (1020-1071)
 Almodis I van La Marche, gravin van La Marche